Die Communauté de communes Val de Gers ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 19. Dezember 2016 gegründet und umfasst 45 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Seissan.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Val de Gers (vor 2017) und
 Communauté de communes les Hautes Vallées.
Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val de Gers
Gegründet 2016